Redux puede referirse a:

Programación 

 Redux, una biblioteca en JavaScript para administrar el estado de las interfaces de usuario

Artes y medios de comunicación 

 Redux, un adjetivo que significa "traído de vuelta, restaurado" utilizado en literatura, películas y videojuegos.
 «Redux», un episodio de dos partes de The X-Files
 «Redux», un episodio de la serie Homeland
 Redux, un álbum de Adam Ant
 Redux, un EP de Amebix
 Redux: Dark Matters, un videojuego de la consola Dreamcast lanzado posteriormente en línea

Otros usos 

 Redux, un adhesivo para aviones
 Redux, una droga para bajar de peso retirada en 1997